Unter der Bezeichnung Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen, vom 5. bis zum 1. Jahrtausend v. Chr., führt die UNESCO 111 Fundstellen prähistorischer Pfahlbauten in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und Slowenien als Weltkulturerbe.

Aufnahme und Verleihung 
Die Fundstellen wurden 2011 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Die Bewerbung lief unter der Federführung der Schweiz. So fand die offizielle Verleihung am 10. September 2011 im schweizerischen Neuchâtel statt. Alle anderen Fundorte von Pfahlbausiedlungen im Umfeld der Alpen gelten als assoziierte Stationen der 111 direkt aufgenommenen Fundorte. Damit liegt die Gesamtzahl im Welterbe Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen bei etwas über 900 und steigt mit jedem neuen Fund.

Fundstellen in der Schweiz 
Von den transnationalen seriellen Stätten befinden sich 56 – verteilt auf 15 Kantone – in der Schweiz, wo das europaweite „Pfahlbaufieber“ seinen Anfang nahm. Im Frühjahr 1855 entdeckte der Altertumsforscher Ferdinand Keller im Rahmen von Arbeiten zur Landgewinnung am Zürichsee die Überreste der Fundstelle Meilen-Rorenhaab, die  Wichtige Fundstellen des Kulturerbes liegen am Zürichsee, mehrheitlich der Horgener Kultur zugehörig, darunter auch die ebenfalls von Keller erforschten Siedlungen Grosser Hafner, Kleiner Hafner und Alpenquai in Zürich. Weltweit einmalig sind die prähistorischen Seequerungen am oberen Zürichsee zwischen Rapperswil und Hurden, mit den Fundstätten Rapperswil-Jona-Technikum, Seegubel, Freienbach-Hurden-Seefeld und Freienbach-Hurden-Rosshorn sowie die Ende des 19. Jahrhunderts von Jakob Messikommer entdeckte Siedlung Wetzikon-Robenhausen am Pfäffikersee.

Geografische Positionen der Fundstellen 
Seit 2022 befindet sich vor dem Rathaus in Litzelstetten/Konstanz ein Bronzerelief der Alpen, in welchem die geografische Positionen der 111 UNESCO-Welterbe-Pfahlbau-Fundstätten im Umfeld der Alpen mittels Metallstifte sichtbar und ertastbar sind. Das Relief wurde von dem Förderverein Pfahlbau-Welterbestätte Litzelstetten-Krähenhorn initiiert und der Gemeinde Litzelstetten gestiftet.

Einzelne Fundstellen 

Folgende Fundstellen sind von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt:

Bilder

Literatur 
 Sabine Hagmann, Helmut Schlichtherle: Das UNESCO-Welterbe „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“ in Baden-Württemberg. Schutz und Vermittlung einer ungewöhnlichen Welterbestätte. In: Denkmalpflege in Baden-Württemberg. 43. Jg. 2014, Heft 1, S. 2–8 (PDF)
 Peter J. Suter, Helmut Schlichtherle u. a.: Pfahlbauten – Palafittes – Palafitte. Palafittes, Biel 2009, ISBN 978-3-906140-84-1.
 Otto Helmut Urban: Wegweiser in die Urgeschichte Österreichs. Österreichischer Bundesverlag, Wien 1989, ISBN 3-215-06230-5, S. 91.

Weblinks 

 
 Liste mit ausführlichen Beschreibungen der einzelnen Fundstätten unter palafittes.org und unesco-weltkulturerbe-pfahlbauten.de
 Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen bei der Deutschen UNESCO-Kommission
 Die Pfahlbauten um die Alpen – das unsichtbare Welterbe, Blogbeitrag der Kantonsarchäologie Zürich

Einzelnachweise 

Welterbestätte in Europa
Welterbestätte in Deutschland
Welterbestätte in Frankreich
Welterbestätte in Italien
Welterbestätte in Österreich
Welterbestätte in der Schweiz
Welterbestätte in Slowenien
Weltkulturerbestätte
 
Archäologischer Fundplatz in Frankreich
Archäologischer Fundplatz in Bayern
Archäologischer Fundplatz in Baden-Württemberg
!
Archäologischer Fundplatz in Österreich
Archäologischer Fundplatz in Europa
Archäologischer Fundplatz in Slowenien
Archäologischer Fundplatz in Italien
Ur- und Frühgeschichte (Deutschland)
Ur- und Frühgeschichte (Schweiz)
Urgeschichte Österreichs
!Pfahlbauten
Liste (Kulturdenkmale in Österreich)
Transnationale Welterbestätte
Archäologischer Fundplatz im Landkreis Konstanz
Archäologischer Fundplatz im Alb-Donau-Kreis